

Patronyme 
 André Obey (1892-1975), auteur dramatique, romancier et essayiste français.
 David Obey (1938-), homme politique américain.

Voir aussi 
 Obey Giant, mouvement street art créé par Shepard Fairey en 1989 ;
 Obey, une entreprise de vêtements fondée en 2001 par l'artiste de rue et illustrateur Shepard Fairey.